NV1 steht für:

 Nvidia NV1, einen 3D-Grafikchip
 Native Voice One, das Radionetzwerk der Native Americans in den USA